Az 1931-es jégkorong-világbajnokság az 5. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Lengyelországban rendezték február 1. és 8. között. A tornát a címvédő kanadai csapat nyerte, története során 5. alkalommal.

Első forduló 
A győztesek a második fordulóba jutottak, a vesztesek a 7–10. helyért játszhattak.

Második forduló 
A győztesek a hatos döntőbe jutottak, a vesztesek a harmadik fordulóba kerültek.

Harmadik forduló 
A győztesek a hatos döntőbe jutottak, a vesztesek a 7–10. helyért játszhattak.

A 7–10. helyért

Hatos döntő 

Végeredmény

Végeredmény

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Jegyzetek

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J